Águas Frias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águas Frias (kommun), Santa Catarina,

Portugal 

 Águas Frias (freguesia), Vila Real, Chaves, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar